Ладислав I може да се односи на:
Ладислав I Угарски, краљ Угарске
Ладислав Напуљски, краљ Напуља
Ладислав I Херман, пољски кнез

Види још 
 Владислав I